«Звездочёт» — трёхсерийный военный драматический фильм режиссёра Анатолия Тютюнника по мотивам романа Анатолия Марченко «Звездочёты», снятый по заказу Гостелерадио СССР. Вышел на экраны в 1987 году.

Сюжет 
Советская разведчица Ярослава Соболева, посланная в Германию в начале 1930-х годов под именем Софи Вайнерт, получает задание разыскать и уничтожить новый вид бактериологического оружия. Для выполнения задания она жертвует жизнью.

В ролях 
 Альбина Матвеева — Ярослава Соболева (Софи Вайнерт)
 Игорь Ледогоров — Максим Соболев
 Георгий Жженов — начальник разведуправления
Викторас Шинкарюкас — Иванов, полковник
 Георгий Дрозд — Старцев, майор
 Сергей Юрский — Дитц
 Леонид Ярмольник — Клаус Зоммер, начальник гестапо
 Ромуальдас Раманаускас — Рудольф Альтман, летчик-испытатель
 Гедиминас Гирдвайнис — Дитрих
 Александр Вокач — букинист
Ирина Резникова — Эмма Вирт
 Игорь Ливанов — Курт Ротенберг
 Валентин Никулин — Конрад Лассвиц
 Игорь Богодух — Людвиг фон Шверин, адвокат
 Сергей Кошонин — журналист
 Александр Франскевич-Лайе — Лихтенштейн, корветтен-капитан
 Светлана Акимова — ''фройляйн Раушенбах

Примечания

Ссылки 
 Журнал «Телевидение и радиовещание», 1987.
  на официальном канале Одесской киностудии

Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1986 года
Телефильмы Одесской киностудии
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Детективные телесериалы СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации романов СССР